Missionario, chi si impegna a diffondere una religione nelle aree in cui non è diffusa
Il missionario, film di Roger Delattre del 2009
Posizione del missionario